Чесменка — село в Бобровском районе Воронежской области.

Административный центр Чесменского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. 50 лет Октября,
 ул. Беговая,
 ул. Комсомольская,
 ул. Конезавод 20,
 ул. Красная Звезда,
 ул. Набережная,
 ул. Полевая,
 ул. Садовая,
 ул. Советская,
 ул. Спартака,
 пер. Заречный.

История 

История названия и заселения связаны с именем графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского — создателя орловской рысистой породы лошадей. В 1768—1776 годах граф переводит свой Подмосковный конезавод в раздольные степи Прибитюжья. Образуется село Чесменка, по фамилии графа и в память о сражении при Чесме (русско-турецкая война). В 1845 г. завод был приобретен в казну. К этому же периоду относится посещение Чесменки Николаем I. Во второй половине 19 столетия конный завод становиться собственностью и любимым имением великих князей Романовых.

В восточной части угодий, омываемой речкой Березовкой и пересеченной системой прудов, в старинном парке, граничащем с фруктовыми садами, расположена усадьба конезавода.

В 1778 году граф Орлов-Чесменский переселяет из подмосковного имения своих крепостных для освоения земель. Так как граф был любителем лошадей, то на этих землях был образован Хреновской конный завод, в Чесменке было образовано отделение по выгулу молодняка. 
Иногда Чесменку называют «Второй Москвой», из-за запутанных улочек, построек напоминавших старую Москву. Вначале были построены: контора, дом управляющего, дом прислуги, потом приступили к строительству конюшен.

После завершения этих построек было начато обустройство территории конного завода. Овраги явились удобными для создания прудов, были насыпаны три плотины, так образовались три пруда: Верхний, Средний, Нижний. Своё название они получили по расположению на местности. Особенно обустраивался Средний пруд, так как он находился непосредственно на территории завода. Дно и берега прудов были выложены кирпичом. Легенда гласит, что под прудом был сделан подземный проход, который начинался в конторе и заканчивался в конной части.

Через пруд были сделаны два деревянных моста: один низкий для рабочих, другой высокий, оригинальный для управляющего. После приступили к посадке парка. Деревья выкапывались в лесу «Красный куст» и привозились в Чесменку. Были посажены дубовые аллеи. Их назвали Графскими. На выходе к селу была посажена аллея белой сирени. На остальной территории посадили разные породы деревьев: клен, вяз, липа, ясень, ивы, дикие груши и яблони. Также были посажены кустарники: шиповник, бересклет, крушина, бузина. Из Хреновского бора были привезены хвойные деревья: ели и сосны. В настоящее время осталось восемь сосен и пять елей.

Центральное место занимает уникальный комплекс конюшен, манежей, левад образующих большой квадрат. Основные постройки конюшни 18 столетия, очень своеобразной архитектуры, со сводчатыми потолками и массивными стенами, с хорошо оформленными зелеными насаждениями, парадным двориком между конюшнями.

Сегодня это памятник архитектуры, охраняемый государством. В настоящее время, по своему значению, конезавод входит в число лидирующих по разведению лошадей. В хозяйстве разводят орловских рысаков, русских рысаков и русских тяжеловозов. Общая численность лошадей на завода более 300, из них 120 голов — маточное поголовье, содержащееся для воспроизводства стада. За последние 25 лет Чесменка вырастила более 70 рысаков класса 2.10, среди них — победители приза Барса на ЦМИ, чемпионы рингов — выводок (в том числе «Эквирос»). Воспитанники Чесменского завода с успехом выступают в Раменском, а также в Казани, Финляндии и ипподроме Миккели. В «Днях России во Франции» на Венском ипподроме, в Париже, чесменские рысаки стартуют ежегодно и одерживают блестящие победы.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/bobrovskij-district/selo-chesmenka.html село Чесменка — Воронежский Гид]

Населённые пункты Бобровского района